La stagione 1948-1949 del campionato svizzero di hockey su ghiaccio ha visto campioni gli ZSC Lions.

Classifica Gironi

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Girone Finale

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Playout

LEGENDA:
G=Giocate, V=Vinte, N=Pareggiate, P=Perse, GF=Gol Fatti, GS=Gol Subiti, Dif=Differenza Reti, Pt=Punti

Spareggio (LNA-LNB)
I GCK Lions sconfiggono l'HC Ambrì-Piotta 4-3 e restano in prima divisione.

1949
Hockey su ghiaccio nel 1948
Hockey su ghiaccio nel 1949